Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Open Nottingham 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o obnovenou událost WTA Tour, když poslední předchozí ročník ženské dvouhry byl odehrán v roce 1973. V letech 2011–2014 byl turnaj součástí nižšího okruhu ITF.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená 17letá Chorvatka Ana Konjuhová, jež ve finále zdolala rumunskou tenistku Monica Niculescuovou po třísetovém průběhu 1–6, 6–4, 6–2. Na okruhu WTA Tour si tak připsala premiérové turnajové vítězství. Zisk 280 bodů ji v následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 15. června 2015, posunul na kariérní maximum, když jí patřilo 55. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nottingham Open 2015